

Lokalizacje

Niemcy 
 Wallenfels – dzielnica gminy Siegbach w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill
 Wallenfels – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach

Osoby 
 Kurt Wallenfels – niemiecki biochemik

Inne 
 Wallenfels – zamek